Cipayung (onderdistrict), onderdistrict van de gemeente Jakarta Timur (Oost-Jakarta) in de provincie Jakarta, Indonesië.
 Cipayung (Cikarang Timur), plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java, Indonesië.
 Cipayung (Ciputat), plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang Selatan in de provincie Bantam, Indonesië.
 Cipayung (Depok), plaats in het bestuurlijke gebied Depok in de provincie West-Java, Indonesië.
 Cipayung (Jakarta Timur), plaats in het bestuurlijke gebied Jakarta Timur in de provincie Jakarta, Indonesië.
 Cipayung (Padarincang), plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam, Indonesië.